Кумжа — рыба семейства лососёвых.
 Кумжа (приток Вороньей) — река в Мурманской области.
 Кумжа (река, впадает в Кандалакшский залив) — река в Мурманской области.
 Кумжа (месторождение) — газоконденсатное месторождение у Коровинской губы в Ненецком автономном округе Архангельской области.
 Кумжа, Альгирдас (род. 1956) — литовский дипломат и альпинист.